Карнаухов Микола Миколайович (1965—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карнаухов Михайло Іванович — радянський партизанський командир, один з керівників антинацистського опору в Донбасі.
 Карнаухов Павло Андрійович (* 1997) — російський хокеїст, лівий нападник, олімпійський медаліст. Виступає за «ЦСКА» у КХЛ.
 Карнаухов Сергій Олександрович (1978—2022) — старшина Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.